Щелкун бескрылый () — вид щелкунов из подсемейства Agrypninae.

Описание

Имаго 
Взрослый жук достигает длины в 9—13 миллиметров.

Личинка 
Проволочник в длину достигает 17 мм, и в ширину — до 3,3 мм. Задняя лопасть лобной пластинки короткая и овальная, почти яйцевидная. Бока каудального сегмента с тремя парами крупных хитинизированных крючьев и несколькими парами маленьких бугорков. Урогомфы длинные, мощные, вырезка в два с половиной раза шире урогомф посередине, полностью, открытая, имеет белее 1/3 длины каудального сегмента.

Экология и местообитания 
Населяет предгорья и горы высотой до одного километра над уровнем моря. Личинки живут под камнями.

Распространение 
Встречается в Южной и Средней Европе, в Румынии и Далматии. На территории бывшего СССР найден в районе города Хуст (Закарпатская область).

Примечания 

Dima
Животные, описанные в 1825 году